Арбо́с (официально Л’Арбос, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Пенедес. Занимает площадь 14,09 км². Население — 5469 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Жиральда в Арбосе: Сайт к столетию основной архитектурной достопримечательности города 
 Principales edificios del pueblo

Муниципалитеты Таррагоны